Een verkeersweg:
N344 (België)
N344 (Frankrijk)
N344 (Nederland), zie Provinciale weg 344
N-344 (Spanje)
N344 (Zwitserland)